Escoubes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Escoubès, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques, 
 Escoubès-Pouts, kommun i deparyementet Hautes-Pyrénées ,